Pallifera ohioensis är en snäckart som först beskrevs av Sterki 1908.  Pallifera ohioensis ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ohioensis